УралАЗ — Уральский автомобильный завод, ныне — автомобильный завод «Урал», российский производитель грузовых автомобилей (марки «Урал»). Расположен в городе Миассе Челябинской области.

Также может означать:
 «УралАЗ» — прежнее название (1995—2001) футбольного клуба «Торпедо» из города Миасса Челябинской области;
 «УралАЗ-Iveco» — прежнее название (1994—2009) совместного российско-итальянского машиностроительного предприятия «Ивеко-АМТ».